Vizeu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Viseu (ort), Pará,

Portugal 

 Viseu (distrikt), 
 Viseu (distriktshuvudort), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar